Выборы в Казанскую городскую думу IV созыва прошли 13 сентября 2020 года в единый день голосования. По итогам голосования победу одержала Единая Россия, получившая 34 места в городской думе.

Предыстория 

На выборах в Казанскую городскую думу 2015 года победила Единая Россия, которая суммарно получила 43 места из 50: 20 по партийному списку и 23 по одномандатным округам. КПРФ получила 3 места по спискам, Справедливая Россия заняла 2 места по спискам и победила в одном из одномандатных округов. Одно место получил самовыдвиженец. Состав думы обновился более чем на 60 %.

Кампания 

Партийный список Единой России на выборах возглавил мэр Казани Ильсур Метшин, список КПРФ возглавил Артём Прокофьев.

Результаты

См. также 
 Выборы в Казанскую городскую думу (2015)
 Выборы президента Республики Татарстан (2020)

Примечания 

Выборы в Татарстане
История Казани
2020 год в Татарстане